Барза () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Денешть.
 Барза () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Крішчор.
 Барза () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Туфень.
 Барза () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Будешть.